Coppa Libertadores 2012 – edizione del torneo di calcio maschile sudamericano
 Coppa Libertadores 2012 – qualificazione dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2012 – fase a gironi dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2012 – fase ad eliminazione diretta dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2012 – edizione del torneo di calcio femminile